DeCesare ist der Name folgender Personen:
 Carmella DeCesare (* 1982), US-amerikanisches Fotomodell und Wrestlerin
 David DeCesare alias David Chase (* 1945), US-amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur und Produzent
 Kim DeCesare (* 1991), US-amerikanische Fußballspielerin
 Michele DeCesare (* ca. 1982), US-amerikanische Schauspielerin
 Stephen DeCesare (* 1969), US-amerikanischer Komponist und Sänger